Makhourédia peut désigner : 
Makhourédia Kouly, damel du Cayor entre 1600 et 1610
Makhourédia Diodio Diouf, damel du Cayor entre 1684 et 1691

le philosophe sénégalais Kocc Barma Fall, de son vrai nom Birima Makhourédia Demba Kholé Fall
Makhourédia Gueye, un acteur sénégalais